Stati Uniti d'America
 Gainesville – città della Contea di Sumter, Alabama
 Gainesville – capoluogo della Contea di Alachua, Florida
 Gainesville – città della Contea di Hall, Georgia
 Gainesville – città della Contea di Ozark, Missouri
 Gainesville – città della Contea di Wyoming, New York
 Gainesville – città della Contea di Cooke, Texas
 Gainesville – census-designated place della Contea di Prince William, Virginia